Новобессергеневское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Новобессергеневка.

Административное устройство 
В состав Новобессергеневского сельского поселения входят:
 село Новобессергеневка;
 село Александрова Коса;
 хутор Герасимовка;
 хутор Дарагановка;
 посёлок Дмитриадовка;
 посёлок Комаровка;
 село Никольское;
 хутор Новозолотовка;
 село Петрушино;
 хутор Седых;
 хутор Софиевка.

Население 

Численность населения на 1 января 2021 год: 10 199.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области
 Петрушина коса

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района